Ge Fei kan avse:
 Ge Fei (badmintonspelare) (född 1975), kinesisk badmintonspelare
 Ge Fei (författare) (född 1964), kinesisk författare